Vítkov steht für:

 Vítkov (Wigstadtl), Stadt im Okres Opava, Tschechien
 Vítkov u Dobranova (Leskenthal), Ortsteil von Česká Lípa, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Vítkov u Sokolova (Wudingrün), Ortsteil von Sokolov, Okres Sokolov, Tschechien
 Vítkov (Hügel), ein 722 m hoher Hügel in Sokolov, Tschechien
 Vítkov u Štěkně (Witkow), Ortsteil von Štěkeň, Okres Strakonice, Tschechien
 Vítkov u Tachova (Wittingreith), Ortsteil von Tachov, Okres Tachov, Tschechien
 Vítkov (Wittig), von 1944 bis 1980 bestehende Gemeinde im Okres Liberec, siehe
 Dolní Vítkov (Nieder Wittig), Ortsteil von Chrastava, Okres Liberec, Tschechien
 Horní Vítkov (Ober Wittig), Ortsteil von Chrastava, Okres Liberec, Tschechien
 Vítkov (Berg) (St. Veitsberg), Berg im Stadtgebiet von Prag, Tschechien

Siehe auch:
 Witków